Ezen az oldalon az Üzenet a jövőből – A Mézga család különös kalandjai című magyar rajzfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Mézga család (1. évad)
Televíziós sorozatok epizódlistái